Ланкиёган:

Ланкиёган (приток Агрнъёгана)
Ланкиёган (приток Татляхаяхи)